

Patronymie 
 Alice Giles (1961-), harpiste australienne ;
 Chelsie Giles (1997-), judokate britannique ;
 Cornelis Giles (v. 1695-1722), cartographe et navigateur néerlandais ;
 
 David Giles (1926-2010), réalisateur britannique de télévision
 David Giles (né en 1956), footballeur international gallois
 David Giles (né en 1964), skipper australien
 Herbert Giles, diplomate et sinologue britannique.
 John Allen Giles (1808–1884), pasteur et philologue anglais
 John K. Giles (1895-1979), voleur et meurtrier américain 
 Ken Giles (1990-), lanceur de baseball américain.  
 Rupert Giles, personnage fictif de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Sandra Giles (1932-2016), actrice et mannequin américaine.
 William Giles (1872-1939), peintre-graveur britannique.

Toponymie 
  :
 le comté de Giles, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Giles, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Homonymie de patronyme